Hermon − góra w Syrii, Libanie i Izraelu
 Hermon – wieś w Armenii, w prowincji Wajoc Dzor
Miejscowości w USA:
 Hermon – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Hermon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Hermon – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Gminy w USA:
 Hermon (ang. Hermon Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Hermon (ang. Hermon Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence